Gammage ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Gammage (* 1931), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Johnny Gammage (1964–1995), US-amerikanisches Gewaltopfer
 Robert Gammage (1938–2012), US-amerikanischer Politiker